L'édition 2007 du tournoi de Washington s'est déroulée du 30 juillet au  sur dur.

Faits marquants 
 Andy Roddick remporte le tournoi en simple pour la  en battant John Isner en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, les double tenants du titre Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Jonathan Erlich et Andy Ram. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Washington

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Washington
ATP 2007
Tennis aux États-Unis en 2007
Tennis en juillet 2007
Tennis en août 2007